Kalamazoo Wings bezeichnet folgende Eishockeyteams:

 das von 1974 bis 1995 existierende IHL-Team Kalamazoo Wings (IHL)
 das seit 2000 existierende ECHL-Team Kalamazoo Wings (ECHL)